Surd poate însemna:

 Surd, persoană care nu aude;
 Surd, sat în județul Zala, Ungaria.

Vezi și 
 Surdu (dezambiguizare)
 Surduc (dezambiguizare)
 Surdești (dezambiguizare)